Ženská dvouhra Monterrey Open 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do singlové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobná obhájkyně titulu, Kanaďanka Leylah Fernandezová, do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala třetí nasazená Chorvatka Donna Vekićová, jež ve finále zdolala francouzskou světovou pětku a turnajovou jedničku Caroline Garciaovou po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 7–5. Francouzce oplatila porážku z finále Nottingham Open 2019 a ve vzájemných utkáních se ujala vedení 5–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a první na americkém kontinentu. V odehrané části sezóny zaznamenala chorvatská světová čtyřiadvacítka bilanci zápasů 14–2. Vyšší počet 15 výher dosáhly jen Garciaová s Bencicovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Monterrey Open
WTA Tour 2023
Tenis v Mexiku v roce 2023